83598 Айвейвей — астероїд.
 Ай Вейвей (англ. Ai Weiwei; кит. 艾未未; * 28 серпня 1957, Пекін) — китайський представник сучасного мистецтва, художник, скульптор, фотограф та громадський активіст.